Hatley är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Estrie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Hatley är platt österut, men västerut är den kuperad.

Omgivningarna runt Hatley är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Hatley är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec